Djupetjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Djupetjärnen, Västergötland, sjö i Härryda kommun, 
Djupetjärnen, Bohuslän, sjö i Munkedals kommun, 
Djupetjärnet (Håbols socken, Dalsland), sjö i Dals-Eds kommun, 
Djupetjärnet (Ödskölts socken, Dalsland), sjö i Bengtsfors kommun, 
Norra Djupetjärnen, sjö i Lekebergs kommun, 
Södra Djupetjärnen, sjö i Lekebergs kommun,

Se även
Djuptjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn